Hlapičina (mađarski Lapány) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Murskog Središća, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 765 stanovnika te 226 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji